Новочеркасский авиационный институт — авиационный институт в городе Новочеркасске Ростовской области, существовавший с в 1930-х годах.

История 
В сентябре 1930 года Донской политехнический институт был разделён на несколько самостоятельных высших технических учебных заведений.

На базе его авиационного факультета (открытого в 1919 году) был создан Новочеркасский авиационный институт (НАИ). НАИ был образован одновременно с авиационными институтами в Москве и Харькове.

По решению правительства в 1932 году факультет авиамоторостроения НАИ был переведён в город Рыбинск, где был создан Рыбинский авиационный институт (РАИ).

В 1941 году РАИ был эвакуирован в г. Уфу. 10 декабря 1942 года ему было присвоено наименование Уфимский авиационный институт (УАИ) имени Серго Орджоникидзе. За годы Великой Отечественной войны УАИ показал себя с хорошей стороны, доказал, что способен вести подготовку инженерных кадров на высоком профессиональном уровне. В это время вуз подготовил около 300 инженеров, в которых остро нуждалась оборонная и машиностроительная промышленность страны. За выдающиеся успехи в подготовке высококвалифицированных специалистов для наукоёмких отраслей промышленности и проведении научных исследований авиационный институт был удостоен высшей награды страны — ордена Ленина. В 1992 году УАИ получил статус технического университета и стал называться Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ)..

Деятельность 
Директором Новочеркасского авиационного института был Левков, Владимир Израилевич. Одним из первых преподавателей и организаторов института был профессор Комаров, Андрей Алексеевич.

Институт выпускал достойных специалистов. Конструкторское бюро Г. М. Бериева в Таганроге было практически полностью сформировано из выпускников этого института.

В 1935 году на основе двух групп выпускников Новочеркасского авиаинститута в Киеве на базе авиационного завода № 43 (позднее — Киевское авиационное производственное объединение) было создано ОКБ под руководством В. К. Таирова.

Филиал Новочеркасского авиационного института работал в Таганрогском авиационном техникуме (студентами филиала бо́льшей частью были выпускники техникума).

Выпускники 
 Лукин, Макар Михайлович (1905—1961) — организатор авиационного моторостроения, хозяйственный деятель, генерал-майор инженерно-авиационной службы, Герой Социалистического Труда.
 Миль, Михаил Леонтьевич (1909—1970) — советский конструктор вертолётов и учёный, доктор технических наук, Герой Социалистического Труда.
 Решетняк, Лука Игнатьевич (1903—1941) — советский государственный и партийный деятель, 1-й секретарь Таганрогского горкома КПСС (1941—1941).
 Кессених, Александр Николаевич и Терентьев, Василий Петрович — Лауреаты Сталинской премии.

Преподаватели 
 Браун, Михаил Петрович (1903—1977) — советский украинский учёный.

Примечания

Ссылки 
 Козлов Д. М. «Учёный, педагог, инженер — Андрей Алексеевич Комаров» 

Высшие учебные заведения Новочеркасска